Cruickshank ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Cruickshank (* 1936), australischer Politiker
 Andrew Cruickshank (1907–1988), schottischer Schauspieler
 Art Cruickshank (1918–1983), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Dan Cruickshank (* 1949), britischer Architekturhistoriker
 Don Cruickshank (* 1944), britischer Geschäftsmann und Regierungsbeamter
 Isaac Cruickshank (1756–um 1811), britischer Künstler
 James Cruickshank (1962–2015), australischer Musiker 

 Jorge Cruickshank García (1915–1989), mexikanischer Politiker
 Margaret Cruickshank (1873–1918), neuseeländische Ärztin
 Robert Cruickshank (* 1963), britischer Segler
 William Cruickshank († 1810/1811), schottischer Militärarzt, Chemiker und Hochschullehrer

Geografisches:
 Cruickshank River, Kanada

Siehe auch:
 Cruikshank